Тридесет треће фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1935/36.

Преглед 
Играло је укупно четрнаест клубова, ФК Хунгарија је освојио првенство, што му је била четрнаеста титула, испред ФК Ујпешта и ФК Ференцварош. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1935/36.
Фудбал у 1935.
Фудбал у 1936.